Rotterdam peut désigner :

 Rotterdam, ville des Pays-Bas ;
 De Rotterdam, gratte-ciel situé à Rotterdam (Pays-Bas) ;
 SS Rotterdam, paquebot transatlantique néerlandais (1959) ;
 MS Rotterdam, navire de croisière (1997) ;
 Nieuw-Rotterdam, ville du Suriname ;
 Rotterdam, ville de l'État de New York ;
 Rotterdam, census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Rotterdam, une chanson de Léo Ferré ;
 Rotterdam (or Anywhere),  une chanson de The Beautiful South.